Етре може да се односи на:

 Етре (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Етре (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Етре (Меза), насељено место у Француској, у департману Меза
 Етре (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Етре“